Skala je lahko:
 Skala, alpinistični klub 
 Skala, priimek več znanih ljudi
 skala, znaki na merilni pripravi ali del priprave z določenimi enotami 
 skala, kamnita gmota kot del zemeljske skorje